Râul Costești se poate referi la:

 Râul Costești, Bistrița

Vezi și 
 Costești (dezambiguizare)

 Râul Coasta (dezambiguizare)

Toponime românești